Household Name steht für:
 einen Markennamen mit extrem hoher Markenbekanntheit
 Personen mit hoher Prominenz
 Household Name Records, ein unabhängiges britisches Musiklabel